Кэ́трин Ха́нтер (), настоящая фамилия — Хэджипэ́терас ; 9 апреля 1957, Нью-Йорк, США) — английская актриса.

Биография 
Кэтрин Хэджипэтерас родилась 9 апреля 1957 года в Нью-Йорке (США).

Кэтрин играет в театрах и снимается в кино. Сыграла роль миссис Арабеллы Фигг в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса» (2007).

Фильмография

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Великобритании